Натурализъм (лат. naturalis – по природа, natura – природа) може да се отнася до:

 Натурализъм (философия)
 Школа на натуралистите (Китай)
 Натурализъм (литература)